Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2022 probíhala ve druhé poloviněúnora 2022. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Rusové Aslan Karacev a Andrej Rubljov, kteří do turnaje nezasáhli. 

Vítězem se stal třetí nasazený, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále za 78 minut zdolal indicko-kanadskou dvojici Rohan Bopanna a Denis Shapovalov po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po triumfech na lednových Melbourne Summer Set a Adelaide International udrželi finálovou neporazitelnost a získali třetí společnou trofej. Jejich celková zápasová bilance v sezóně 2022 činila 16–2. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní desátý deblový titul a pro Skupského to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Michael Venus (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (vítězové)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2022